L'oxystibiomicrolite è un minerale del gruppo della microlite precedentemente conosciuto come stibiomicrolite ma rinominato dall'International Mineralogical Association nell'ambito della revisione della nomenclatura del supergruppo del pirocloro.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Collegamenti esterni 

Ossidi e idrossidi (minerali)